Конъюга́ция (от  — «соединение»):

 Конъюгация — в генетике конъюгация хромосом, спаривание гомологичных хромосом в профазе первого деления мейоза.
 Конъюгация у водорослей — половой процесс, происходящий при слиянии двух вегетативных клеток.
 Конъюгация у инфузорий — обмен половыми ядрами (микронуклеусами) с последующим их попарным слиянием в синкарион. Впоследствии синкарион делится с образованием новых половых и вегетативных ядер.
 Конъюгация у бактерий — процесс переноса части генетического материала (плазмид, бактериальной хромосомы) при непосредственном контакте двух бактериальных клеток.
  — процесс в органической химии.
  — процесс в биохимии.
  — процесс в фармакологии.